Medeniken ist:

 ein deutscher Name für Varniai (Litauen)
 ein älterer deutscher Name für Mednicken, Ostpreußen, jetzt Druschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk) (Russland)